Jezioro Słone – jezioro w woj. lubelskim, pow. chełmskim, w gminie Sawin, w miejscowości Chutcze
 Jezioro Słone – jezioro w woj. pomorskim, pow. kościerskim, w gminie Dziemiany, w sołectwie Kalisz, obok osady Nowe Słone
 Jezioro Słone – jezioro w woj. pomorskim, pow. starogardzkim, w gminie Osiek, w miejscowości Skrzynia

Zobacz także 
 Wielkie Jezioro Słone w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych